iTunes Home Sharing — функция доступа (с использованием технологии Wi-Fi) мобильных устройств Apple из среды iOS к домашней медиатеке iTunes.

О функции 
 Функция доступна в прошивке iOS 4.3.
 С помощью этой функции пользователь может прослушивать/просматривать контент настольной библиотеки iTunes.
 Функция использует одну и ту же учетную запись iTunes Store или App Store с правильно указанным паролем.
 Ограничения: пять компьютеров локальной сети.

Проблемы 
В ноутбуках MacBook Pro нового поколения выявлена проблема с подключением к другим устройствам Apple. Неисправность касается работы функции iTunes Home Sharing.

Ссылки 
 04.03.2011 :: DeepApple.com :: DeepTip: как активировать функцию iTunes Home Sharing для прошивки iOS 4.3
 09.03.2011 :: Apple.com :: iTunes: сведения о функции «Домашняя коллекция»

Примечания 

ITunes